Miejscowości w USA:
 Neche – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
Gminy w USA:
 Neche (ang. Neche Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina